O alfabeto quemer ( é o sistema de escrita usado para descrever a língua quemer. É o alfabeto mais longo do mundo com 74 letras.

Alfabeto
O alfabeto quemer é dividido em:
 35 consoantes
 40 vogais

Numerais
Os numerais na escrita quemer, é usado de forma parecida com outras civilizações na Ásia Meridional. e é derivado pela escrita do sul da Índia. Os números arábicos são também usados, por uma lição longa.

Uso
O alfabeto é usado no Camboja e também em algumas partes do sudeste da Índia e no Sudeste Asiático.

Bibliografia 

 

 

quemer
Língua quemer